Guillem Umbert III de Montseny (?-1239) va ser un noble català del , baró de Montseny i de Montpalau.

Orígens familiars 
Guillem Umbert III pertanyia al llinatge dels Montseny o Umbert, iniciat per Odó de Sesagudes. Era fill de Riembau I de Montseny i Sibil·la.

Núpcies i descendents 
Es va casar amb Ramona i va tenir un fill, Guillem, que va ser el primer en mutar el cognom a Montclús.

Fets destacats 
Guillem Umbert II va bastir el castell de Montclús, traslladant la residència familiar dels vells castells de les Agudes i Miravalls a aquest.

Referències 

Montseny (llinatge)
Barons de Montseny